Праведник Бабьего Яра — почётное звание, присваиваемое людям, которые во время оккупации Киева укрывали евреев, которых нацисты и их приспешники уничтожали. Такие действия грозили смертью тем, кто укрывал евреев. Звание учреждено фондом «Память Бабьего Яра» и присвоено более чем 4500 награждённым.

История 
Данное почётное звание стало присваиваться с 1989 г., после того когда появились первые сведения о спасителях людей, обречённых на смерть. В апреле 1989 года было утверждено звание «Праведник Бабьего Яра». Первыми праведниками стали члены семьи священника А. Глаголева. Первые свидетельства были от людей, которые уцелели во время расстрела: Геня Баташова, Мария Пальто, Раиса Дашкевич, Иосиф Гусарев, Василий Михайловский, Людмила Бородянская, Шеля Полищук, Роман Штейн. Первая встреча киевлян со спасёнными от расстрела и их спасителями прошла в Киевском «Доме учителя» в ноябре 1989 года, в ней приняли участие более 600 человек. По инициативе фонда городскими головами Киева Александром Омельченко и Леонидом Черновецким ежегодно проводятся торжественные приёмы Праведников, а также были установлены ежеквартальные стипендии.

Награждение 
Награждённые получают:
 Диплом Праведника Бабьего Яра
 Медаль Праведника Бабьего Яра
 Пожизненную пенсию
 В их честь будут сажаться деревья на Аллее Праведников с табличкой, на которой имя и страна
 С 2009 года все Праведники получают надбавку к пенсии.

Аллея праведников 
В 2011 году на территории Бабьего Яра предполагалось открытие Аллеи праведников, однако открытие откладывается.

Неполный список Праведников Бабьего Яра

А

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Илья Левитас. Праведники Бабьего Яра (2001 г.)
 Илья Левитас. Праведники Бабиного Яру (укр.) (2008 р.)
 Илья Левитас. Праведники Бабьего Яра (англ.) (2009 г.)

По инициативе президента Украины данная книга, кроме русского была переиздана на украинском и на английском языках для иностранных дипломатов.

Ссылки 
 Праведники Бабьего Яра 
 Праведники и президенты, память и политика Это все Бабий Яр 
 Фонд «Пам’ять Бабиного Яру»  
 АНОНС: Виставка «Праведники Бабиного Яру. Гуманістичний подвиг українців»  

Бабий яр